La parella formada per la taiwanesa Latisha Chan i el croat Ivan Dodig van guanyar el segon Grand Slam consecutiu i el tercer conjuntament. Per ambdós tennistes era el quart Grand Slam en totes les categories.

La parella formada per Nicole Melichar i Alexander Peya eren els defensors del títol però Peya no va poder participar en aquesta edició a causa d'una lesió.

Fou la primera edició del torneig que va incloure un tie-break en el tercer set, però amb la particularitat que es disputava després d'empatar a 12 jocs.

Caps de sèrie 

  Nicole Melichar /  Bruno Soares (quarts de final)
  Demi Schuurs /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (3a ronda)
  Zhang Shuai /  John Peers (3a ronda)
  Květa Peschke /  Wesley Koolhof (semifinals)
  Alicja Rosolska /  Nikola Mektić (3a ronda)
  Xu Yifan /  Máximo González (2a ronda)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (campions)

  Chan Hao-ching /  Neal Skupski (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Michael Venus (2a ronda)
  Andreja Klepač /  Édouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Raluca Olaru /  Franko Škugor (quarts de final)
  Aryna Sabalenka /  Rohan Bopanna (2a ronda)
  Raquel Atawo /  Fabrice Martin (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Roman Jebavý (renúncia)
  Duan Yingying /  Divij Sharan (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2019
Competicions tennístiques del 2019